Gerhard Kerschbaumer – mountain biker italiano
 Konstantin Kerschbaumer – calciatore austriaco
 Sepp Kerschbaumer – terrorista italiano
 Siegfried Kerschbaumer – sciatore alpino italiano